Пескиера (от италианската дума pesce, означаваща риба) може да се отнася за името на два града в Италия:

 Пескиера Боромео - в провинция Милано
 Пескиера дел Гарда - в провинция Верона